Lionel Sackville kan syfta på:

 Lionel Sackville, 1:e hertig av Dorseti (1688–1765), brittisk politiker 
 Lionel Sackville-West, 2:e baron Sackville (1827–1908), brittisk diplomat
 Lionel Sackville-West, 3:e baron Sackville (1867–1928), brittisk peer
 Lionel Sackville-West, 6:e baron Sackville (1913–2004), brittisk börsmäklare